White Hall kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:

 White Hall (Alabama)
 White Hall (Arkansas)
 White Hall (Illinois)

Zie ook 
 Whitehall (doorverwijspagina)